Henri Berthelier –  violinista e docente francese
 Jean-François Berthelier – tenore e attore francese
 Philibert Berthelier – uno dei padri dell'indipendenza di Ginevra